Celina – imię żeńskie

Miejscowość i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Celina – przysiółek wsi Biskupice Oławskie w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice
 Celina – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie

Miejscowości poza granicami Polski

Bułgaria 
 Celina – wieś w obwodzie Stara Zagora

USA 
 Celina – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Celina – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Clay
 Celina – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Collin

Inne 
 Celina – radziecki samochód terenowy z 1961
 Celina – piosenka w albumie Tata Kazika z repertuaru Kult

Zobacz też 
 Celin, Celinki, Celinowo, Celinów, Celinówek, Celiny